Rejon gagariński – rejon w obwodzie smoleńskim w Rosji
 Rejon gagariński – rejon miasta Sewastopol